Mięśnie ręki zapewniają ruchomość palcom ręki. Są unerwione przez nerw pośrodkowy i nerw łokciowy.

Podział
mięśnie kłębu, które tworzą wyniosłość poniżej i przyśrodkowo do kciuka, należą do nich mięśnie:
zginacz krótki kciuka
odwodziciel krótki kciuka
przeciwstawiacz kciuka
przywodziciel kciuka
mięśnie kłębika, które tworzą wyniosłość poniżej palca małego, należą do nich:
odwodziciel palca małego
mięsień dłoniowy krótki
mięśnie środkowe ręki, do których należą mięśnie:
glistowate
międzykostne dłoniowe
międzykostne grzbietowe
przywodzące i odwodzące  palce II, IV i V do osi przechodzącej przez palec III.

Bibliografia 
 

Anatomia kończyny górnej
Mięśnie człowieka